Classic Album est une ré-édition des deux premiers albums de la chanteuse allemande LaFee, comprenant deux disques. L'album est sorti le 20 mai 2011.

Liste des chansons

Notes et références 

Album musical sorti en 2011
Album de LaFee